«Fernando (de la) Fuente» - conjunto del nombre propio Fernando y el apellido (de la) Fuente - puede referirse a:

Personajes 
 Fernando de la Fuente de la Fuente (1943-1996), hermano marista español, mártir de Zaire.
 Fernando de la Fuente y Rojas (1671-1721), funcionario colonial - Corregidor del Cuzco (1702-1707).
 Fernando E. de la Fuente (1986-), futbolista argentino.